

Кеві — комуна в окрузі Монс, провінція Ено, Валлонія.

Кеві — село в общині Сента Північно-Банатського округу в автономному краю Воєводина.